Приморская митрополия — митрополия Русской православной церкви в границах Приморского края. Объединяет Владивостокскую, Находкинскую и Арсеньевскую епархии.

Главой Приморской митрополии является епархиальный архиерей Владивостокской епархии.

История 
Образована решением Священного Синода от 6 октября 2011 года.

Стала второй по счёту митрополией, образованной в ходе начавшейся в 2011 году реформы епархиального устройства Русской православной церкви, в результате которой стала действовать трехступенчатая система организации епархий: Патриархат — митрополия — епархия..

Главой Приморской митрополии определено быть архиепископу Владивостокскому и Приморскому Вениамину (Пушкарю), который 8 октября 2011 года был возведён в сан митрополита во время малого входа на литургии в Троице-Сергиевой лавре. 28 декабря 2018 года Священный Синод определил митрополита Вениамина на покой, вместо него главой митрополии стал Владимир (Самохин).

Состав митрополии 
Включает в себя три епархии:
 Арсеньевская епархия;
 Владивостокская епархия;
 Находкинская епархия.

См. также 
 Епархии Русской православной церкви

Примечания

Ссылки 
  О Приморской митрополии (сайт Патриархия)

 
Митрополии Русской православной церкви
Организации, основанные в 2011 году
Появились в 2011 году в России
2011 год в Приморском крае
2011 год в религии